Kratovo puede referirse a:
 Kratovo es un municipio de Macedonia del Norte.
 Kratovo es un núcleo urbano de población de Rusia.
 Kratovo es una núcleo de población de Serbia.